Міжконтинентальний кубок з футболу 1998 — 37-й розіграш Міжконтинентального кубка. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 1997—1998 іспанський «Реал Мадрид» та переможець Кубка Лібертадорес 1998 бразильський «Васко да Гама». Гра відбулася на стадіоні Національному стадіоні у Токіо 1 грудня 1998 року. За підсумками гри титул володаря Міжконтинентального кубка вдруге за свою історію здобув «Реал Мадрид».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 1997—1998
 Кубок Лібертадорес 1998

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 1998 на rsssf  
 Міжконтинентальний кубок 1998 на transfermarkt  

1998 у футболі
1998
Футбольні змагання у Токіо
Грудень 1998